Dan pronalazača obeležava se sa ciljem društvene afirmacije pronalazaštva i davanja počasti pronalazačima. Ne obeležava se u svakoj zemlji, niti postoji međunarodni ili svetski dan pronalazača. Srbija od 2006. godine proslavlja 10. jul kao Dan pronalazača jer je tog dana rođen Nikola Tesla.

Spoljašnje veze
 Inventors-Day.com  
 Proclamation 5013  (United States)
 Inventors-day on Facebook

Проналазачи
Празници
Новембарске светковине